Ujung Genteng är en udde i Indonesien.   Den ligger i provinsen Jawa Barat, i den västra delen av landet,  km söder om huvudstaden Jakarta.

Terrängen inåt land är platt. Havet är nära Ujung Genteng åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är Pasir Cikadu,  meter över havet,  km nordost om Ujung Genteng.  

Tropiskt monsunklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Jawa Barat